Терехівська сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район
 Терехівська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район